Михайловка — деревня в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Петровского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на восточном берегу зарастающего озера Мохового, на расстоянии примерно 40 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от посёлка Увельского, административного центра района. Абсолютная высота — 202 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Ягодная).

Примечания 

Населённые пункты Увельского района